Bonobo může být

 šimpanz bonobo – jeden ze dvou druhů šimpanzů
 Bonobo (software) – model komponent v GNOME
 Bonobo (film) – britský film režiséra Matthewa Hammetta Knotta z roku 2014
 Bonobo (hudebník) – hudební skladatel a DJ
 Bonobos (J-Pop) – japonská popová skupina

Externí odkazy